Die 145. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  145. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 bei der 28. sowjetischen Armee (bei Smolensk)
  145. Division (Japanisches Kaiserreich), im Februar 1945 aufgestellte Küstenverteidigungsdivision

Liste militärischer Divisionen nach Nummern